est un des 9 arrondissements de Kōbe, au Japon. Sa superficie est de  et sa population est de  en janvier 2023.

Universités 
 Kobe Women's University

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Subdivision au Japon
Kobe